«Хига́нте де Арройи́то» () — стадион, расположенный в городе Росарио (Аргентина).

Стадион был построен в 1927—1929 годах и открыт 27 октября 1929 года. Стадион реконструировался 3 раза: в 1957, 1963 и 1968 годах.

На «Хиганте де Арройито» состоялась последняя игра Чемпионата регби 2012, в которой 6 октября сборная Аргентины проиграла Австралии со счётом 19:25.

Матчи чемпионата мира 1978 
В рамках чемпионата мира на арене были проведены шесть матчей первого и второго групповых раундов чемпионата.

См. также 
 Список футбольных стадионов по вместимости

Примечания

Ссылки 

Футбольные стадионы Аргентины
ФК «Росарио Сентраль»